est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens :

  (967-987), roi des Francs de 986 à 987 ;
  (1235-1299), comte de Chiny de 1268 à 1299, organisateur en 1285 du Tournoi de Chauvency, immortalisé par Jacques Bretel 
  dit l'Ancien (1316-1361), margrave puis électeur de Brandebourg de 1323 à 1361 ;
  dit le Pacifique (1478-1544), électeur du Palatinat de 1508 à 1544

Louis 05